Peter Ryan (1940–1962), pilote canadien de Formule 1 ;
  (1940–), joueur australien de rugby à XV ;
  (1971–), joueur australien de rugby à XIII.